Alexia Castilhos (13 de febrero de 1995) es una deportista brasileña que compite en judo. Ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019, y una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo de 2018.

Palmarés internacional

Referencias 

Judokas de Brasil